Gyalpo () est un mot et un nom personnel tibétain signifiant roi, utilisé dans des titres et patronymes au Tibet et au Bhoutan.

Titre honorifique 

 Druk Gyalpo « rois dragon » est le titre de rois Bhoutan.

Patronyme 
 Khön Köntchok Gyalpo ou Khön Könchog Gyalpo (1034 — 1102), bouddhiste tibétain à l’origine de la tradition Sakyapa ;
 Thang Tong Gyalpo, Drubthob Chakzampa (lcags zam pa) ou  Tsundru Zangpo (1385 — 1464 ou 1361 — 1485), grand yogi du bouddhisme tibétain, médecin, métallurgiste, architecte, et pionnier de l'ingénierie civile ;
 Lingtsang Gyalpo (), roi du Royaume de Lingtsang) ;
 Pema Wangchuk Gyalpo (1886 — 1952)
 Pema Gyalpo () ; né le  au Tibet) aussi appelé en japonais Pema Gyarupo est un politologue tibétain professeur à la Faculté de droit de l'Université Toin de Yokohama ;
 Gyalpo Dawa aussi appelé Doctor Dawa, né à Lhassa en 1958 est un médecin tibétain ;
 Phagmo Drupa Dorje Gyalpo () (1100 — 1170) est un bouddhiste tibétain à l’origine de Phagdru Kagyu (Phagmodrupa), l’une des quatre branches de Dagpo Kagyu, désormais éteinte.

Religion 
 Pehar Gyalpo, déité s’exprimant par l’oracle de Nechung, l’un des esprits soumis par Padmasambhava, qui l’aurait nommé chef des protecteurs de Samye.

 Küntché Gyalpo tantra ou Kulayarāja Tantra (le tantra du Roi qui crée toutes choses) est un tantra fondamental du Dzogchen

Prénom tibétain